La traduction littérale du terme anglais skyclad est vêtu par les cieux.

Skyclad peut désigner :
 Skyclad, la nudité dans le cadre d'un rituel religieux dans le mouvement religieux Wicca et le paganisme/néo-paganisme ;
 Skyclad, un groupe de folk metal britannique.